23 – rok naszej ery
 23 – rok przed naszą erą
 23 – liczba naturalna
 23 – niemiecki film fabularny z 1998 roku
 23 – album hip-hopowy
 23 – album hip-hopowy
 23 (Thalia) – planetoida

Zobacz też